Francja:
 Buhl – miasto w regionie Alzacja
 Buhl – miasto w regionie Alzacja

Stany Zjednoczone:
 Buhl – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Twin Falls
 Buhl – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis

Zobacz też:
 Buhl-Lorraine
 Bühl